Иван Александрович Букавшин (3 мая 1995, Ростов-на-Дону — 12 января 2016, Тольятти) — российский шахматист, гроссмейстер (2011).

Биография 

Родился в Ростове-на-Дону. Отец работал в механосборочном цехе № 8 завода «Ростсельмаш», мама — в медсанчасти завода «Ростсельмаш». Играть в шахматы начал в четыре с половиной года. Считая, что игре в шахматы помогают подвижные игры, увлекался футболом, баскетболом, плаванием и другие видами спорта.

С семи лет мальчик занимался в шахматном клубе «Слоненок» при заводском Дворце культуры. Его первыми тренерами были Н. Петрушина (судья высшей категории, ск. 2011 г.) и В. Канцын. В 2005 году Иван принимал участие на мировом шахматном первенстве среди детей во Франции, где поделил 1-2 места с мальчиком из Индии, став вторым по дополнительному коэффициенту.

В 2002 году в семилетнем возрасте выполнил норматив 1-го разряда по шахматам, а в 2004 году — норму КМС. Международный мастер — с 6 февраля 2011 года.

В 2008 году семья переехала в Тольятти, где работала шахматная академия (СДЮСШОР № 4), в которой учились одаренные шахматисты со всей страны. Родителям шахматиста предоставили в Тольятти ведомственную квартиру.

В 2009 году в турецком городе Акхисар в составе сборной России выиграл юношескую Олимпиаду.

В 2012 году поступил учиться на юридический факультет Уральского государственного горного университета в г. Екатеринбурге. Играл за Горный университет на студенческой Универсиаде, чемпионате Студенческого союза. Мечтал поступить на тренерский факультет, чтобы иметь возможность работать преподавателем. Участвовал в работе Гроссмейстерского центра РШФ.

Умер 12 января 2016 года в тренировочном лагере в Тольятти. По заключению экспертизы, проведённой 17—25 февраля 2016 года Отделом особо сложных комплексных комиссионных экспертиз Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, смерть Ивана Букавшина наступила от острого отравления препаратом «Но-шпа». Похоронен на Баныкинском кладбище Тольятти. По заявлению Якова Геллера на 2019 год уголовное дело о смерти Букавшина оставалось открытым.

Спортивные достижения 
Чемпион России в возрасте до 10 лет (2005) и до 14 лет (2008). Неоднократный призёр юношеских первенств Европы и Мира. Участник Высшей Лиги Чемпионата России среди мужчин (2010). Член юношеской сборной России. В 2009 году в составе сборной России выиграл юношескую Олимпиаду до 16 лет, показав лучший результат на своей доске. В декабре 2015 года стал обладателем Кубка России среди мужчин.

Тренеры гроссмейстера — Юрий Якович и Яков Геллер.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 Александр Оленев. 75-летие отметил руководитель детского шахматного клуба «Слонёнок» — наставник ростовских звёзд международного уровня Владимир Канцын // Вечерний Ростов. — 2012. — № 88—89.

Ссылки 

 Личная карточка Ивана Букавшина на сайте OlimpBase.org
 Скоропостижно скончался Иван Букавшин
 «Принц» Букавшин мечтает сыграть с «королём» Крамником
 Шахматы в Тольятти
 Иван Букавшин был главной надеждой российских шахмат
 
 
 
 Rauf Mamedov — Ivan Bukavshin game analis

Шахматисты России
Спортсмены Тольятти
Похороненные на Баныкинском кладбище
Умершие от отравления